Соревнования в женском фристайле в дисциплине ски-кросс на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 17 февраля в cнежном парке Гэньтин. В соревновании приняли участие 28 спортсменок представляющие 11 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Женщины 4-й раз в истории разыграли олимпийские награды в ски-кроссе.

Олимпийское золото 2018 года выиграла канадская фристайлистка Келси Серва, она завершила карьеру и не выступала на Играх 2022 года.

Олимпийской чемпионкой стала основная фаворитка соревнований, чемпионка мира 2021 года Сандра Неслунд из Швеции. Ранее олимпийское золото в ски-кроссе выигрывали только канадки. Второе место заняла олимпийская чемпионка 2014 года Мариэль Томпсон.

В финале швейцарка Фанни Смит пересекла линию третьей, однако была оштрафована судьями за столкновение с немкой Даниэлой Майер. Бронзой 17 февраля была награждена Майер. 26 февраля, после окончания Игр, протест Фанни Смит был удовлетворён, и на сайте ФИС появилась информация, что третье место заняла всё же Смит, а Майер — 4-е. ФИС не имеет право перераспределять награды, это прерогатива МОК. МОК по-прежнему рассматривает Майер как бронзового призёра.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 28 фристайлисток. В следующий раунд проходят все спортсменки, которые распределяются по заездам, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

1/8 финала 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 5

 Заезд 7

 Заезд 2

 Заезд 4

 Заезд 6

Четвертьфинал 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 2

 Заезд 4

Полуфинал 

 Заезд 1

 Заезд 2

Финал

Малый финал

Большой финал

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)